Дмитрий Любимов:
 Любимов, Дмитрий Гаврилович (1857—1935) — Димитрий, епископ Русской православной церкви.
 Любимов, Дмитрий Викторович (1949—2012) — российский физик, профессор ПГНИУ, заслуженный деятель науки РФ.
 Любимов, Дмитрий Николаевич (1864—1942) — виленский губернатор, сенатор, гофмейстер.
 Любимов, Дмитрий Петрович (1914—1995) — генерал-майор Советской Армии.